Серго-Ивановское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России.

Административный центр — село Серго-Ивановское.

К 1 января 2020 года все населённые пункты вошли в Никольское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 130 км²
 Расположение: юго-западная часть Гагаринского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Баскаковским сельским поселением
 на северо-востоке и востоке — с Потаповским сельским поселением
 на юге — с Вяземским районом
 на западе — с Новодугинским районом

 По территории поселения проходит автомобильная дорога Царёво-Займище — Баскаково.
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеется остановочный пункт Серго-Ивановское.
 Крупная река: Сежа.

История 

Образовано 2 декабря 2004 года.

Население

Состав поселения 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:
 Село Серго-Ивановское — административный центр
 Арменево, деревня
 Беливцы, деревня
 Васильевское, село
 Вятское, деревня
 Ларино, деревня
 Мамоново, деревня
 Мостище, деревня
 Первитино, деревня
 Петрыкино, деревня
 Порубино, деревня
 Привалье, деревня
 Телятовка, деревня
 Тюлино, деревня
 Щиголево, деревня

Местное самоуправление 
Главой поселения  являлись,

с 2005-2015 Мулюкова Марина Орестовна

с 2015-2019г Павлов Александр Сергеевич .

в настоящее время Серго-Ивановское поселение упразднено и вошло в состав Никольского сельского поселения

глава поселения  Воробьёва Олеся Александровна.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Упразднённые муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году